Starship puede hacer referencia a:

 Starship (SpaceX), proyecto de nave espacial diseñada por SpaceX.
 Starship (banda), banda estadounidense de rock.
 Starship (película), película de ciencia ficción australiana.
 Starships, canción de Nicki Minaj.